Джабраи́лова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Джабраилова, Диляра Мамедага кызы (род. 1971) — депутат Национального Собрания Азербайджана.
 Джабраилова, Замира Юсуповна (род. 1991) — победительница конкурсов «Краса Чечни — 2006» и «Краса Северного Кавказа — 2006».
 Джабраилова, Мадлен Расмиевна (род. 1970) — актриса театра, заслуженная артистка России (2004).